Idősebb Oszlopos Szent Simeon (388–459), szír szerzetes, stylita. A klasszikus Oszlopos Simeon
 Ifjabb Oszlopos Szent Simeon (521–592), szír stylita
 Harmadik Oszlopos Szent Simeon (7. század), szír stylita

Prózai művek
 Oszlopos Simeon, Sarkadi Imre kisregénye
Drámai művek
 Oszlopos Simeon Sarkadi Imre drámája
Filmek
 Oszlopos Simeon (1965), Luis Buñuel filmje
 Oszlopos Simeon (1976), Esztergályos Károly filmje